Die Little League World Series 1965 war die 19. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport. Im Finale unterlag die Mannschaft aus Kanada dem Team aus Connecticut. Es war die einzige Finalteilnahme Kanadas.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Trostrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1965
1965
Sportveranstaltung in South Williamsport